Александр Трофимович Петров (27 сентября 1927, Ленинград — , ) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта. За сборную СССР провёл двенадцать матчей, из них девять неофициальных и три за олимпийскую сборную, забил один гол. Участвовал в летних олимпийских играх 1952 года.

Биография

Клубная карьера 
Александр Петров — воспитанник ленинградской команды при заводе «Большевик». В 1946 году дебютировал за только что созданную омскую команду «Локомотив». За неё выступал до 1948 года. В 1949 году перешёл в новосибирский ДО. В 1950 году перебрался в московский ЦДКА. За армейский клуб выступал до его расформирования в 1952 году. Следующий сезон был вынужден провести в дубле московского «Динамо». В сезоне 1954 ЦДСА был возрожден, и Петров вернулся в команду, за которую выступал вплоть до 1957 года. В 1959—62 годах играл за сборную ГСВГ. В 1965—1966 тренировал смоленский клуб «Искра».

Карьера в сборной 
За сборную СССР Петров дебютировал в товарищеском матче против сборной Польши 11 мая 1952 года.

На Олимпийских играх 1952 провёл 3 матча, забил один гол (в первом матче с Югославией).

Достижения

Командные 
 Чемпион СССР: 1950, 1951.
 Обладатель кубка СССР: 1951, 1955.

Личные 
В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (5): № 1 (1951), № 2 (1950, 1955, 1956), № 3 (1957).

Награда - медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г."

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК СКА Новосибирск
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Мастера спорта СССР